een tak van de motorcross voor de jeugd van circa tussen 5 en 17 jaar, waarbij beperkingen van de grootte van het wiel en de kracht van de crossmotor aanwezig zijn
 duiding voor jeugdwedstrijd in het veldlopen
 duiding voor jeugdwedstrijd in het veldrijden